Eitan oder Eytan ist ein hebräischer Vor- und Nachname:

Eitan/Eytan als Vorname:
 Etan (Bibel) Person im Tanach/Alten Testament
 Eitan Ben Elijahu (* 1944), israelischer Generalmajor a. D.
 Eytan Fox (* 1964), israelischer Regisseur

Eitan oder Eytan ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Eitan (* 1944), israelischer Politiker und Minister
 Rafael Eitan (1929–2004), israelischer General und Politiker
 Rafi Eitan (1926–2019), israelischer Geheimdienstangehöriger und Politiker
 Walter Eytan (1910–2001), israelischer Diplomat

 Verschiedene Personen in der Bibel, siehe Etan (Bibel)

Eitan steht für:
 Eitan APC, israelischer 8×8-Radschützenpanzer
 IAI Eitan, eine Drohne auf Basis der IAI Heron

Eitan
war das Pseudonym von Hillel Kook

Siehe auch:
 Ethan
 Etan